Serviciile secrete de la liceu (engleză M.I. High) este un serial de televiziune Spy-fi pentru copii, produs de compania independentă Kudos pentru BBC (care a produs și serialul de dramă de spion Spooks, de asemenea pentru BBC). Acesta urmărește succesul pe care l-a avut Young Bond și seria de cărți și filme a lui Alex Rider. Serviciile secrete de la liceu este făcut în rezoluție înaltă și este difuzat pe canalele din marca CBBC și este de asemenea arătat frecvent în Australia pe ABC3. Din octombrie 2012 reluări ale serialului au început să se difuzeze pe canalul Watch din  Marea Britanie.

Serialul este filmat în mod curent la liceul Selhurst în Croydon.

În România serialul a avut premiera pe 7 aprilie 2009 pe canalul Cartoon Network (numai seriile 1 și 2) iar în prezent serialul nu se mai difuzează.

Premis
Serialul urmărește trei elevi de școală secundari ce lucrează ca fiind spioni sub acoperire. Ei sunt conduși de agentul MI9 Lenny Bicknall ce lucrează sub acoperire ca îngrijitorul școlii. Ceilalți spioni au fost descoperiți și singurii rămași sunt cei încă în antrenament, adică cei încă în școală. Pentru a ajunge la baza lor 230 de pași dedesuptul școlii ei trebuie mai întâi să apese un întrerupător de lumină ce scoate la iveală un scanner de identitate pentru imprimeul degetelor. Apoi aceștia intră în camera îngrijitorului și trag de o mătură ce schimbă hainele și frizura spionilor. Identitatea răufăcătorului din seriile 1-5, Marele Maestru, și cel din seria 6, Maestrul Minții, rămân un minster pentru serial. Echipa trebuise să salveze lumea în continuu de diferiți răufăcători, să își ascundă identitatea secretă de spion de profesorii și colegii lor, și să își termine lucrurile pentru școală.

Episoade

Legături externe
 

Seriale de televiziune
Cartoon Network
BBC